Slalom kobiet – ostatnia konkurencja rozgrywana w ramach narciarstwa alpejskiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Zawodniczki rywalizować będą 21 lutego w ośrodku narciarskim Roza Chutor, umiejscowionym w Krasnej Polanie.

Terminarz

Tło

Wyniki

Przypisy 

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014